Иван Дорохин:
 Дорохин, Иван Никитович (1924—1944) — младший лейтенант РККА, Герой Советского Союза.
 Дорохин, Иван Сергеевич (1909—1984) — капитан РККА, Герой Советского Союза.